O’Dwyer ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Thomas O’Dwyer (1842–1917), irischer Geistlicher, Bischof von Limerick 
 Michael O’Dwyer (1864–1940), britischer Kolonialgouverneur
 Paul O’Dwyer (1907–1998), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker 
 Steve O’Dwyer (Stephen Patrick O’Dwyer; * 1982), US-amerikanisch-irischer Pokerspieler
 William O’Dwyer (1890–1964), US-amerikanischer Politiker, Jurist und Diplomat